Paulo de Almeida Ribeiro (1932-2007), Braziliaans voetballer met bijnaam Paulinho de Almeida
Paulo de Almeida (1933-2013), Braziliaans voetballer
Paulo Valentim (1932-1984), Braziliaans voetballer bekend als Paulinho Valentim
Paulo Luiz Massariol (1958), Braziliaans voetballer
Paulo Roberto Rocha (1961), Braziliaans voetballer, bekend als  Paulinho Criciúma
Paulo César Vieira Rosa (1963), Braziliaans voetballer bekend als Paulinho McLaren
Paulo Roberto Ferreira Primo (1964), Braziliaans voetballer bekend als Paulinho Carioca'
João Paulo Maio dos Santos (1970), Braziliaans voetballer bekend als Paulinho Santos
Paulo Benedito Bonifácio Maximiano (1975), Braziliaans voetballer
Paulo Antônio de Oliveira (1982), Braziliaans voetballer
Paulo Sérgio Betanin (1986), Braziliaans voetballer
José Paulo Bezerra Maciel Júnior (1988), Braziliaans voetballer
Paulo Luiz Beraldo (1988), Braziliaans voetballer
João Paulo Dias Fernandes (1992), Portugees voetballer
Paulo Henrique Sampaio Filho (2000), Braziliaans voetballer